El Colegio Francés Marcel Pagnol es un tradicional colegio que se encuentra en Asunción, Paraguay. Como su nombre lo indica, es un colegio de enseñanza francesa, administrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.

Historia 
El Colegio fue inaugurado en el año 1975 inicialmente para brindar una educación a los hijos de los diplomáticos de la Embajada de Francia en Paraguay.

Las primeras clases se dieron en el edificio de la Embajada de Francia, en la avenida España casi Perú. Con los años la cantidad de alumnos se incrementó haciendo que el colegio se mudara al barrio Jara exactamente en la calle Enrique Solano López 1139 casi Concordia, su actual ubicación.

Hoy en día el colegio cuenta con más de 500 alumnos.

Véase también 
 Página oficial de la escuela.
  de la escuela en el sitio web de la Embajada de Francia en Asunción.

Escuelas de Asunción